El término bancada puede referirse, en esta enciclopedia:

En el navegación marítima (náutica)
 a la bancada de un bote, un tablón que atraviesa un bote de costado a costado y que sirve como asiento;

En la mecánica
 a una bancada, cualquier basamento firme para una máquina o un conjunto de ellas; puede servir como elemento soporte de la máquina y alojar los mecanismos de accionamiento de la misma;

En la política
 a una bancada o grupo parlamentario, un grupo de representantes de un mismo partido político, dentro de una organización democrática como partidos políticos, corporaciones públicas y otros;

En la construcción
 a una bancada, un trozo de tierra plana limitada por márgenes;

En la historia de España
 a la Bancada Municipalista, una plataforma de izquierdas presentada el 11 de diciembre de 2018 en Madrid, impulsada por el ala más radical del partido instrumental de Ahora Madrid, para concurrir a las elecciones municipales del 2019 de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid; entre ellos, Madrid Capital.

Referencias